Bantschew oder Bantschewa ist der Familienname folgender Personen:
 Iwajlo Bantschew (* 1971), bulgarischer Ruderer
 Reneta Bantschewa (* 1968), bulgarische Skilangläuferin